Summers steht für:
 Summers (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Summers & Harding, britischer Hersteller von Automobilen

Summers ist der Name folgender

Orte:
 Summers (Arkansas), Ort im Washington County

geografischer Objekte:
 Summers County, West Virginia
 Summers-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Summers Peak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Sommers
 Summer
 Sumners